Latinský výraz dux, původně „vůdce“, může mít více významů:

 Dux - v době římské republiky neformální římský termín pro vojevůdce; za císařství od 3. století titul pro generály římské armády
 Duchcov – starší německý název města v severních Čechách, v okrese Teplice
 Generál – v římské armádě
 Dóže – latinský název
 Vévoda – latinský název
 Vůdce - první uvedení tématu fugy (dux a comes)

Externí odkazy